Jméno a příjmení Alexandr Golovin má více nositelů:
 Alexandr Golovin (fotbalista) (* 1996) – ruský fotbalista
 Alexandr Golovin (lední hokejista) (* 1983) – ruský lední hokejista
 Alexandr Golovin (umělec) (1863–1930) – ruský umělec
 Alexandr Golovin (zápasník) (* 1995) – ruský zápasník v řecko-římském stylu
 Alexandr Sergejevič Golovin (1904–1968) – ruský sochař